Chebanat kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Chebanat (stamområde), Gharb-Chrarda-Béni Hssen, 
 Chebanat (ort), Meknès-Tafilalet, 

Robotskapade Marockoförgreningar